Le temple de Diane d'Aix-les-Bains est un monument romain situé en France sur la commune d'Aix-les-Bains, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

L'identification comme temple de Diane a toutefois suscité des réserves chez les historiens comme Camille Jullian et Pierre Wuilleumier, et demeure incertaine.

Classé au titre des monuments historiques depuis 1875, le temple de Diane d'Aix-les-Bains est aujourd'hui un musée.

Localisation 

Situé dans le centre historique de la ville, sur la place Maurice-Mollard, le temple est accolé à l'hôtel de ville d'Aix-les-Bains.

Histoire 

Une fouille archéologique à la fin du  (entre 1988 et 1989) pour l'établissement d'un parking souterrain a mis en évidence des séquences stratigraphiques permettant de situer la date de construction de l´édifice. Celle-ci se situerait dans la première moitié du  de notre ère.

Durant l'année 1868, la ville racheta le temple de Diane à la famille de Seyssel. En 1882, le musée Lepic, créé en 1874 dans le château de l'hôtel de ville, fut transféré dans le temple.

Ce musée fut supprimé en 1939, et remplacé après la Seconde Guerre par le musée archéologique.

Description 
Construit en grandes pierres régulièrement disposées (grand appareil), le bâtiment a conservé trois côtés et sa forme massive d'ensemble :  de longueur,  de largeur et  de hauteur. L'arrière, tourné vers l'ouest, présente un fronton triangulaire, tandis que l'entrée était à l'est, vers le secteur qui a été identifié comme celui de l'ensemble thermal antique. Les décors architectoniques ont souffert de l'intégration du monument dans l'ancien château. Peu de décors subsistent, qui semblent le rapprocher des temples édifiés au  sur le Forum Romain.

L'attribution à la déesse Diane est conjecturale : elle repose uniquement sur la découverte lors des fouilles du parking d'une statue acéphale de belle qualité représentant une femme en péplos. L'identification à Diane est incertaine, A. Canal a suggéré Hygie en raison de la proximité des thermes, puis une statue honorifique d'impératrice. Ce pourrait aussi être une copie romaine du modèle dit Perséphone de Corinthe.

Interprétation 

Selon Canal et Tarpin, ce monument fait partie des trois temples intégralement conservés en France, avec la Maison Carrée de Nîmes et le Temple d'Auguste et de Livie à Vienne. Ils remarquent toutefois que le plan et les proportions du monument ne correspondent aux canons définis pour un temple romain, et qu'il manque la délimitation par une enceinte ou un péristyle de l'espace sacré dévolu à un temple.

Leveau suggère que le supposé temple pourrait être un monument funéraire, selon une mode qui se développe à partir des années 130-160. La découverte de vestiges d'inhumation à proximité et l'identification de la statue comme Perséphone, reine des Morts, étayent cette interprétation. Toutefois, la forme même du tombeau-temple, connue à Rome et à Ostie, n'a été que très peu répertoriée en Gaule, ce qui conférerait un caractère exceptionnel au monument.

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes 

 Aquae (ville romaine)
 Arc de Campanus
 Liste des monuments historiques de la Savoie

Lien externe 
 Le Temple dit de Diane, puis musée Lepic, actuellement musée archéologique sur le site de l'Inventaire général du patrimoine culturel d'Aix-les-Bains

Monument funéraire romain en France
Monument historique à Aix-les-Bains
Monument historique classé en 1875
Aix-les-Bains
Histoire d'Aix-les-Bains